El Puig Nalt és un cim de 478,2 m alt del terme comunal rossellonès de Sant Marçal, a la Catalunya del Nord.

És un dels contraforts del nord-est del Massís del Canigó, al nord-est del terme Sant Marçal, prop del límit amb Prunet i Bellpuig.

Bibliografia

Referències 

Nalt, puig